Friedrich Schumm ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Schumm (Jurist) (1901–1933), deutscher Jurist und Opfer des Nationalsozialismus
 Friedrich Schumm (Mediziner) (* um 1943), deutscher Mediziner und Hochschullehrer